

Географічні об'єкти 
 Альбіон — давня назва Британських островів

Альбіон — місто, штат Айдахо
 Альбіон — місто, штат Іллінойс
 Альбіон — місто, штат Індіана
 Альбіон — місто, штат Айова
 Альбіон — місто, штат Мен
 Альбіон — місто, штат Мічиган
 Альбіон — місто, штат Небраска
 Альбіон — місто, штат Нью-Йорк
 Альбіон — місто, штат Нью-Йорк
 Альбіон — місто, штат Оклахома
 Альбіон — місто, штат Пенсільванія
 Альбіон — місто, штат Вашингтон
 Альбіон — місто в окрузі Дейн, штат Вісконсин
 Альбіон — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Альбіон — місто в окрузі Тремполо, штат Вісконсин
 Альбіон — селище, штат Нью-Йорк
 Альбіон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Інше 
 Альбіон — перший транснептуновий об'єкт, виявлений після Плутона